Richard Bergeron peut désigner :

 Richard Bergeron (1933-2014), théologien et religiologue québécois, spécialiste dans la lutte contre les sectes ;
 Richard Bergeron (1955-), homme politique et essayiste québécois.